Störl ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Störl (* 1979), deutscher Skispringer
 Johann Georg Christian Störl (1675–1719), deutscher Organist und Komponist
 Kerstin Störl (* 1958), deutsche Hochschullehrerin für Romanistik